Pala může být:

příjmení osob
 Pala (příjmení)

 sídla v Estonsku

 Pala (obec) – samosprávná obec v kraji Jõgevamaa
 Pala (Pala) – vesnice náležející ke stejnojmenné obci 
 Pala (Kõue) – vesnice náležející k obci Kõue v kraji Harjumaa
 Pala (Kuusalu) – vesnice náležející k obci Kuusalu v kraji Harjumaa
 Pala (Türi) – vesnice náležející k obci Türi v kraji Järvamaa

 sídla v Portugalsku

 Pala (okres Baião) – vesnice v okrese Baião
 Pala (okres Pinhel) – vesnice v okrese Pinhel
 Pala (okres Mortágua) – vesnice v okrese Mortágua

 jiná zeměpisná označení

 Pala (Čad) – město v Čadu
 Pala (Dolomity) – pohoří v Dolomitech v severní Itálii
 Pala (chráněné území) – chráněné území na ostrově Aunu'u na Americké Samoi
 Pala (jezero) – jezero v indickém státě Mizóram
 Pala (řeka) – řeka v Rusku, přítok Vygu
 Pala (Minija) – řeka v Litvě, přítok řeky Minija
 Pala (Spojené státy americké) – město v americkém státě Kalifornie
 Pala nebo Palu (Turecko) – město a oblast v Turecku
 Pala (Východní Timor) – město na východotimorském ostrově Autauro
 Pala nebo Palai – město v Indii
 La Pala – osada v Argentině

 ostatní
 Pala (dynastie) – indická dynastie v 8. až 12. století
 Pala (jednotka času) – indická časová jednotka odpovídající 24 sekundám
 Pala (kmen) – kalifornský kmen
 Pala (planetka) – planetka 1921 v hlavním pásu planetek
 Pala (zbraň) – turecká šavle používaná v 18. století
 Palla, někdy též pala – liturgická přikrývka kalicha

Související články 
 Pála

Rozcestníky - místopisné jméno